Milorad Krivokapić (1956) jugoszláv színekben olimpiai bajnok montenegrói vízilabdázó
 Milorad Krivokapić (1980) szerb nemzetiségű Szerbia és Montenegró-i, majd magyar válogatott kézilabdázó